Усвятское — имя собственное.
 Усвятское —  озеро в Усвятском районе Псковской области.
 Усвятское сельское поселение — муниципальное образование в Дорогобужском районе Смоленской области.